Ilioneus steht für:

 Ilioneus (Sohn des Phorbas), Trojaner, siehe Phorbas
 Ilioneus (Gefährte des Aeneas), Trojaner, Schiffskapitän bei Aeneas
 (5130) Ilioneus, ein nach dem Gefährten des Aeneas benannter Asteroid
 Ilioneus (Niobide), siehe Niobe (Mythologie)